Продановци () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 4 человека (2022).

Политическая ситуация 
Продановци подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Даниел Панов (ГЕРБ) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области